Nnewi anglikán egyházmegye
Nnewi római katolikus egyházmegye